Ludwig-Jahn-Stadion ist der Name folgender Stadien in Deutschland:

 Ludwig-Jahn-Stadion (Herford), Herford
 Ludwig-Jahn-Stadion (Ludwigsburg), Ludwigsburg

Siehe auch:
 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion